

Geografia

Austria 
 Wiesen – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg

Niemcy 
 Wiesen – dzielnica Bad Staffelstein
 Wiesen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Osoby 
 Josef Wiesen – żydowski teolog

Zobacz też 
 Nieder-Wiesen